Varea steht für:
 Varea, deutscher Name der Ortschaft Vareja in der slowenischen Gemeinde Videm in der historischen Region Untersteiermark
 Varea (Spanien), Ort in der spanischen Gemeinde Logroño in der Region La Rioja

Varea ist der Familienname folgender Personen:
 Abilio Martínez Varea (* 1964), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Osma-Soria
 Juan Varea (1908–1985), spanischer Flamenco-Sänger
 Juan Manuel Varea (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Rupeni Varea (* 1968), fidschianischer Gewichtheber